Plusieurs espèces de poissons de la famille des Mullidés sont dénommées Rouget-barbet :
 le Rouget-barbet à bande noire (Parupeneus forsskali) ;
 le Rouget-barbet bandeau (Parupeneus macronemus) ;
 le Rouget-barbet de roche (Mullus surmuletus) ;
 le Rouget-barbet de vase (Mullus barbatus).

Poisson (nom vernaculaire)